Дюпле́кс (), также Дю́плекс () — фамилия. Известные носители:

 Дюплекс, Дафни (род. 1976) — американская актриса и фотомодель.
 Дюплекс, Жозеф-Франсуа, граф де Ла Ферьер (1697—1763) — французский колониальный администратор, генерал-губернатор в Индии в 1742—1754 годах.
 Дюплекс, Мишель (род. 1932) — французский киноактёр.

 Другое
 «Дюплекс» — станция 6-й линии Парижского метрополитена (XV округ), названная в честь Ж.-Ф. Дюплекса.
 «Дюплекс» — тип крейсеров французского флота конца XIX века, названный в честь Ж.-Ф. Дюплекса.
 «Дюплекс» — комедия Дэнни Де Вито (США, 2003).

См. также 
 Дуплекс